Исхак Абдулович Ахмеров (, 7 апреля 1901— 18 июля 1976) — советский разведчик, полковник, руководитель советской резидентуры в США в 1937–1945 гг.

Биография 
По национальности татарин. Получив среднее образование, с 1921 года продолжает учёбу в Коммунистическом университете народов Востока. Год спустя поступает в Московский университет на факультет международных отношений и оканчивает его в 1930 г. Поступает на работу в органы государственной безопасности. В 1930—1931 годах участвует в борьбе с басмачеством в Бухарской республике.

В 1932 году Ахмеров был переведён в ИНО ОГПУ (внешнюю разведку) и после непродолжительной стажировки в Народном комиссариате иностранных дел направлен в Турцию, затем в Китай. В 1935 году направлен на нелегальную работу в США, где незадолго до этого погиб при невыясненных обстоятельствах резидент нелегальной разведки. Ему удалось быстро легализоваться и приступить к разведывательной работе. Он завербовал ряд агентов в госдепартаменте, министерстве финансов, спецслужбах, от которых в Москву начала поступать важная информация, и с 1937 года Ахмеров возглавил нелегальную резидентуру в США. В 1939 году он женился на молодой привлекательной американке Хелен Лоури — племяннице лидера компартии США Эрла Браудера. Сначала она была содержателем конспиративной квартиры, его соратником, а потом стала женой. Однако в конце года поступило указание наркома Берии отозвать весь личный состав резидентуры Ахмерова в Москву, что серьёзно подорвало нашу основную информационную базу в США, да и вызов нелегалов в Москву в те времена не сулил ничего хорошего. Но в 5-м отделе ГУГБ решили наиболее ценных помощников Ахмерова для снижения рисков их расшифровки не передавать на связь в легальную резидентуру.

В Москве в январе 1940 года нарком устроил разгром почти всей старой гвардии разведчиков, многие впоследствии были репрессированы, часть расстреляна. Амерову «повезло» — его с рядом других опытных разведчиков понизили до уровня стажёров и передали под начало вчерашних курсантов ШОН. Так описал в своих воспоминаниях этот эпизод Виталий Павлов, один из тех самых вчерашних курсантов: «Можно представить моё положение! Я, двадцатипятилетний молодой человек, никогда за кордоном не бывавший и ещё не видевший, так сказать, живого агента, должен был руководить тремя опытнейшими разведчиками-нелегалами с большим стажем работы».

С началом Великой Отечественной войны было решено вернуть Ахмерова в США и как можно быстрее ввести в действие нелегальную сеть в Вашингтоне, законсервированную в 1940 году. Одной из самых блестящих акций нашей разведслужбы, инициатором и автором идеи которой был Ахмеров, стала операция «Снег», повлиявшая на отказ Японии от нападения на СССР.

Впоследствии Ахмеров возглавлял нашу резидентуру в США вплоть до 1945 года. Кроме русского и татарского языков, Ахмеров свободно владел турецким, английским и французским языками.

По возвращении в Москву в 1946 году Ахмеров был назначен заместителем начальника Управления нелегальной разведки МГБ (с 1954 г. КГБ) и трудился на этом посту около 10 лет.

За выполнение специальных заданий по линии нелегальной разведки полковник Ахмеров награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом «Знак Почёта» и многими медалями. Ему был также вручен нагрудный знак «Почётный сотрудник госбезопасности».

Умер в 1976 году. Похоронен на Химкинском кладбище.

Память 
7 апреля 2011 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь 110-летия со дня рождения легендарного советского разведчика Ахмерова Исхака Абдуловича.

16 апреля 2015 года в Челябинске, на Алом поле (во дворе Дворца пионеров на площади Разведчиков) открыт памятник Исхаку Абдуловичу Ахмерову.

14 декабря 2015 года в Челябинске состоялась презентация книги Максима Бодягина «Ахмеров. История подвига».

В Советском районе города Казани Республики Татарстан есть улица Разведчика Ахмерова.

В сериале «Начальник разведки» в роли И. А. Ахмерова снялся Егор Бероев

См. также 
 Голос, Яков Наумович
 Горский, Анатолий Вениаминович
 Гутцайт, Пётр Давидович

Литература

Примечания

Ссылки 
 Статья об Ахмерове на сайте Службы внешней разведки РФ

Выпускники международного факультета МГУ
Разведчики СССР
Полковники (СССР)
Разведчики-нелегалы
Похороненные на Химкинском кладбище